Реншолл (город, Миннесота) — город в округе Карлтон, штат Миннесота, США.
 Реншолл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.